Assenois (Bertrix), een plaats in de gemeente Bertrix in de Belgische provincie Luxemburg
Assenois (Léglise), een plaats en deelgemeente in de gemeente Léglise in de Belgische provincie Luxemburg
Assenois (Vaux-sur-Sûre), een plaats in de gemeente Vaux-sur-Sûre (deelgemeente Hompré) in de Belgische provincie Luxemburg